Уайатт Аллен (; ) — американский гребец, выступавший за сборную США по академической гребле в период 2000—2008 годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Афинах, бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине, победитель и призёр многих регат национального значения. Ныне — тренер по гребле.

Биография 
Уайатт Аллен родился 11 января 1979 года в городе Балтимор, штат Мэриленд.

Учился в старшей школе в Портленде, затем поступил в Виргинский университет. Заниматься академической греблей начал в 1997 году, во время учёбы в университете состоял в местной гребной команде «Виргиния Кавальерс», неоднократно принимал участие в различных студенческих соревнованиях.

В период 2000—2001 годов достаточно успешно выступал на молодёжном Кубке наций, в частности в восьмёрках становился серебряным призёром на этапе в австрийском Линце.

В 2002 году вошёл в основной состав американской национальной сборной и выступил на мировом первенстве в Севилье, в парных четвёрках сумел квалифицироваться лишь в утешительный финал B и расположился в итоговом протоколе соревнований на десятой строке.

На чемпионате мира 2003 года в Милане вновь стартовал в парных четвёрках, но так же был далёк от попадания в число призёров.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах. В составе экипажа-восьмёрки в финале обошёл всех своих соперников и тем самым завоевал золотую олимпийскую медаль.

После афинской Олимпиады Аллен остался в гребной команде США на ещё один олимпийский цикл и продолжил принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2005 году он выступил в парных одиночках на мировом первенстве в Гифу.

В 2006 году в парных четвёрках взял бронзу на этапе Кубка мира в Люцерне, тогда как на чемпионате мира в Итоне занял восьмое место.

На мировом первенстве 2007 года в Мюнхене был четвёртым в восьмёрках.

Находясь в числе лидеров американской национальной сборной, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры 2008 года в Пекине. На сей раз в восьмёрках пришёл к финишу третьим позади экипажей из Канады и Великобритании, таким образом добавил в послужной список бронзовую олимпийскую награду. Вскоре по окончании этих соревнований принял решение завершить спортивную карьеру.

Впоследствии в качестве тренера возглавлял мужскую гребную команду Дартмутского колледжа.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Уайатт Аллен  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) США
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2004 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Выпускники Средней школы Портленда (штат Мэн)
Выпускники Виргинского университета